Hendrik (voornaam)
 Henricus (geslacht), geslacht van nachtvlinders die behoren tot de bladrollers
 Commandeur van de Rijksheerlijkheid Gemert
 Hendrik II de Heilige, Duitse koning/keizer

Zie ook 
 Sint-Henricus, dorpje in de Belgische provincie West-Vlaanderen